Abwehr steht für:
 Abwehr (Biologie), Schutzstrategien bei Tieren und Pflanzen
 Abwehr beim Fußball, Spielsystem mit Außen- und Innenverteidigern, siehe Abwehrspieler
 Abwehr (Nachrichtendienst), militärischer Nachrichtendienst Deutschlands (1920–1944)
 Immunsystem, biologisches Abwehrsystem höherer Lebewesen
 psychoanalytisch meist unbewusste psychische Vorgänge, siehe Abwehrmechanismus
 sportliche Handlung, siehe Verteidigung (Sport)

Siehe auch:
 Spionageabwehr
 Berufungsabwehr (Verhinderung der Abwerbung von Professoren)
 Abwehrreaktion (Begriffsklärung)
 Verteidigung (Begriffsklärung)